

Toponyme

Montenegro est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Montenegro est une municipalité située dans le département de Quindío

Le Monténégro, initialement République du Monténégro, est une république des Balkans
 La République socialiste du Monténégro, État constitutif de la Yougoslavie communiste
 Le Gouvernorat italien du Monténégro durant la Seconde Guerre mondiale
 Le Royaume du Monténégro, ancien État des Balkans de 1910 à 1918.

Patronyme 
 Fabio Montenegro (1982-), coureur cycliste colombien.
 Jorge Luis Montenegro (1988-), coureur cycliste équatorien.
 Jorge Martín Montenegro (1983-), coureur cycliste argentin, naturalisé espagnol.
 Lenin Montenegro (2000-), coureur cycliste équatorien.
 Mariana Montenegro, chanteuse du duo chilien Dënver.
 Oswaldo Montenegro (1956-), musicien et réalisateur brésilien.
 Santiago Montenegro (1998-), coureur cycliste équatorien.
 Ruth Montenegro, activiste féministe équatorienne, chanteuse compositrice, lauréate prix Simone-Veil de la République française.

Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique
Patronyme galicien